Jurnal se poate referi la:
 Jurnal - o publicație zilnică ce conține știri, informații și publicitate, de obicei tipărită pe foaie de ziar, o hârtie de o calitate inferioară și la un cost redus.
 Jurnal de actualități - film de scurt metraj conținând un montaj compus din mai multe documentare filmate în diferite locuri, evenimente deosebite din viața socio-culturală-politică a societății interne și internaționale.
 Jurnal intim - o specie a genului epic axată pe autobiografie.
 Jurnal mass-media - un gen jurnalistic care prezintă realitatea actuală, pusă într-o formă comunicabilă și transmisă apoi prin intermediul unor tehnici moderne de difuzare în masă, de obicei radio sau TV.
 Jurnal TV - un post de televiziune generalistă din Republica Moldova.
 Jurnal FM - un post de radio din Republica Moldova.

Vezi și
 Jurnal Bihorean 
 Jurnal de Chișinău
 Jurnal Trust Media
 Jurnalul Național